Kurata se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Satoru Kurata
 Shigeo Kurata